Johann Friedrich Jungen ist der Name folgender Personen:

* Johann Friedrich Jungen (Baumeister) (1686–1767), deutscher Baumeister
 Johann Friedrich Jungen (Künstler) (1873–1952), Schweizer Maler, Bildhauer und Kunstlehrer